Брейн () — термин, который может означать:

 Известные носители 
 Брейн, Авраам де (ок. 1539—1587) — голландский гравёр на меди.
 Брейн, Бартоломей — три художника:
 Брейн, Бартоломей (1493—1555) — немецкий художник эпохи Возрождения, известен как Бартоломеус Брейн Старший
  (1530—1607/1610) — немецкий художник; сын Бартоломеуса Брейна Старшего
  (1550/60—после 1603) — сын  (старшего брата Бартоломея Брейна Младшего) и внук Бартоломеуса Брейна Старшего.
 Брейн, Джон (1922—1986) — английский писатель.
 Брейн, Деннис (1921—1957) — британский валторнист, сын Обри Брейна.
 Брейн, Мэрилин (род. 1959) — канадская гребчиха.
 Брейн, Обри (1893—1955) — британский валторнист, отец Денниса Брейна.

Другое 

 Брейн () — ум, интеллект, головной мозг
 Брейн — персонаж американского мультсериала Стивена Спилберга о лабораторных мышах «Пинки и Брейн».
 Брейн-ринг — русская телеигра

Примечания